Plaats in Indonesië
 Pakijangan (Bulakamba), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pakijangan (Wonorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java